Partek kan syfta på:
 
 Pargas Kalkbergs Aktiebolag – ett finländskt bolag grundadt 1898
 Partek Corporation – ett finländskt industriföretag som köptes av Kone 2001
 Nordkalk – ett finländskt kalkindustriföretag
Pargas kalkgruva – ett kalkbrott i Pargas
 Paroc –  ett företag som tillverkar mineralullsisolering